Кулька — маленька куля.
 Повітряна кулька
 Китайські кульки
 Шоколадні кульки
 Рибні кульки
 Вагінальні кульки
 Кулька — зменшувальна форма до «рушнична куля».
 Кулька (Sphaerium) — рід дрібних двостулкових молюсків.
 Q-кулька — різновид нетопологічного солітона.
 Кулька — персонаж книжки М. М. Носова «Пригоди Незнайка і його товаришів».

Прізвище 

 Кулька Руслан Михайлович (* 1971) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кулька Тетяна Іванівна — заслужена артистка естрадного мистецтва України.

Див. також 
 Куля (значення)
 Кулі (значення)
 Кулькова вальниця — вид вальниці кочення